Bucsum  a következőket jelentheti:

 Bucsum (Brassó megye)
 Bucsum (Felsővárosvíz község), Hunyad megye
 Bucsum (Őraljaboldogfalva község), Hunyad megye
 Bucsony, Fehér megye (1911-ig Bucsum)
 Tőkefalva, Bihar megye (1910-ig Bucsum)
 Buciumi (Bákó megye)

Lásd még 
 Bucsum-Cserbu, Fehér megye
 Bucsum-Izbita, Fehér megye
 Bucsum-Muntár, Fehér megye
 Bucsum-Pojén, Fehér megye
 Bucsum-Szát, Fehér megye
 Bucium (egyértelműsítő lap)
 Buciumi (egyértelműsítő lap)